Rimmelspacher ist der Familienname von:

 Bruno Rimmelspacher (* 1938), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hugo Rimmelspacher (1906–1986), deutscher Politiker